Escañuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escañuela (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Escañuela (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar